Fleix (metall), cinta utilitzada per precintar embalatges pesants
 Le Fleix, municipi francès al departament de la Dordonya (regió d'Aquitània)
 Fleix (Dordonya), municipi francès al departament de la Dordonya (regió d'Aquitània)
 Fleix (Marina Alta), entitat de població del municipi de la Vall de Laguar
 Fleix (Viena), municipi francès al departament de la Viena
 Comtat de Fleix
 Fleix o freixe, plantes que conformen el gènere Fraxinus de la família de les oleàcies
 Francesc Fleix i Solans, arquebisbe de Tarragona al .